Buslijn 82 (IJmuiden-Amsterdam)
 Buslijn 82 (Rotterdam)